Nuaʻailua ist der Name von:
 Nuaʻailua Bay, einer Bucht auf Hawaii
 Nuaʻailua Stream, einem Fluss auf Hawaii